Lise Roy peut désigner :
 Lise Roy, actrice québécoise ;
 Lise Roy (1924-1977), chanteuse québécoise.